

Geografia
 Base – settore del Ruanda

Informatica
 Base – software per la gestione dei database di OpenOffice.org, ora Apache OpenOffice
 Base – software per la gestione dei database di LibreOffice

Persone
 Giulio Base (1964) – regista, sceneggiatore, attore e produttore cinematografico italiano
 Joachim Bäse (1939) – ex calciatore tedesco occidentale

Scienze
 Base – in chimica, composto con determinate proprietà
 Base – in algebra lineare, insieme di generatori indipendenti di uno spazio vettoriale
 Base – in geometria, particolare lato di un poligono o faccia di un solido
 Base – in aritmetica, numero di cifre distinte che un sistema di numerazione posizionale usa per rappresentare i numeri interi
 Base – in meccanica, luogo dei centri di istantanea rotazione in un sistema di riferimento fisso
 Base – in topologia, classe di insiemi aperti che generano la topologia

Altro
 Base – in architettura, basamento di appoggio per la colonna
 Base – in linguistica, lessema passibile di trasformazione in parola complessa (per derivazione o composizione)
 Base – nel linguaggio politologico, insieme degli iscritti che sostengono un determinato partito o candidato
 Base – nel baseball, indica un punto del campo di gioco
 Base – in musica, insieme di piste musicali preregistrate utilizzate come accompagnamento
 Base (o fondello) – base del bossolo delle armi da fuoco
 BASE – operatore di telefonia mobile belga
Base – base militare

Altri progetti